Wolfgang Wilhelm Falcko-Neuburský ( Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, 4. listopadu 1578, Neuburg an der Donau – 20. března 1653, Düsseldorf) byl vévoda z Bergu a Jülichu.

Život 
Byl nejstarším synem falckrabího a neuburského vévody Filipa Ludvíka (1547–1614) a jeho manželky Anny Klevské (1552–1632).

Wolfgang Vilém byl třikrát ženatý.

První manželkou byla bavorská princezna Magdalena (1587–1628), se kterou se oženil v roce 1613, s níž měl jednoho syna:
 Filip Vilém (24. 11. 1615 Neuburg an der Donau – 2. 9. 1690 Vídeň), falckrabě rýnský a neuburský, vévoda z Bergu a Jülichu a falcký kurfiřt od roku 1685 až do své smrti
 I. ⚭ 1642 Anna Kateřina Vasa (7. 8. 1619 Varšava – 8. 10. 1651 Kolín nad Rýnem)
 II. ⚭ 1653 Alžběta Amálie Hesensko-Darmstadtská (20. 3. 1635 Gießen – 4. 8. 1709 Neuburg an der Donau)
Druhou manželkou byla od roku 1631 Kateřina Alžběta Falcko-Zweibrückenská (1615–1651), dcera zweibrückenského vévody Jana II., se kterou měl dvě děti, které obě zemřely v prvním roce života:
 1. Ferdinand Filip (7. 5. 1633 – 20. 9. 1633)
 2. Eleonora Františka (9. 4. 1634 – 22. 11. 1634)
Poslední manželkou byla hraběnka Marie Františka Fürstenbersko-Heiligenberská, dcera hraběte Egona VIII., se kterou se oženil v roce 1651. Toto manželství bylo bezdětné.

Reference

Externí odkazy 
 

Němečtí šlechtici
Narození v roce 1578
Narození 4. listopadu
Úmrtí v roce 1653
Úmrtí 20. března
Úmrtí v Düsseldorfu
Muži